Jackson de Carvalho (Jaguaribe, 6 de março de 1932 - Fortaleza, 15 de janeiro de 2012) foi um compositor e poeta brasileiro.

Biografia 
Era filho do prefeito de Jaguaribe, onde nasceu. Dentista formado pela Universidade Federal do Ceará, compõe em 1967 o hino oficial do Fortaleza Esporte Clube, sendo sua gravação em outubro do mesmo ano, tendo como arranjador o maestro Manuel Ferreira e como intérprete o cantor Manoel Paiva. Além do hino do clube, Jackson compões várias marchinhas em homenangem ao tricolor.

Faleceu em decorrência de diversos problemas de saúde, ocasionados por Mal de Parkinson.

Poetas do Ceará
Mortos em 2012
Naturais de Jaguaribe
Compositores do Ceará
Dentistas do Brasil
Alunos da Universidade Federal do Ceará
Fortaleza Esporte Clube